Šentjurij je lahko:

 Šent Jurij, Občina Grosuplje
 Šentjurij na Dolenjskem, Občina Mirna Peč
 Šentjurje, Občina Ivančna Gorica

Glej tudi 

 Šentjur (razločitev)
 Sveti Jurij (razločitev)